Il tabellone singolare del Nairobi Challenger 1 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Christian Miniussi (tds n. 4). In finale ha sconfitto Pablo Arraya con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Tarik Benhabiles (secondo turno)
  João Cunha e Silva (primo turno)
  Cyril Suk (primo turno)
  Christian Miniussi (campione)

  Josef Čihák (quarti di finale)
  Torben Theine (primo turno)
  Alessandro De Minicis (primo turno)
  Stefan Lochbihler (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Nairobi Challenger 1990